Чаван:
 Чаван, Яшвантрао (1913—1984) — индийский государственный деятель, заместитель премьер-министра Индии.
 Чаван, Сулочана (1933—2022) — индийская певица.
 Чаван (посуда) — вид китайской пиалы.